«Молодые львы» () — американский военный кинофильм режиссёра Эдварда Дмитрыка, вышедший на экраны в 1958 году. Экранизация одноименного романа Ирвина Шоу. Главные роли исполнили Марлон Брандо, Монтгомери Клифт и Дин Мартин.

Сюжет 
В центре повествования трое молодых людей. Один из них — немецкий офицер Кристиан Дистль (Марлон Брандо), считающий службу в армии своим священным долгом. Однако последующие события, развивающиеся в Северной Африке и на Западном фронте, укрепляют в нём сомнения в справедливости того, что он делал. Две другие истории раскрываются в американском военном лагере. Ной Аккерман (Монтгомери Клифт) — молодой еврей, страдающий от притеснений на национальной почве со стороны своих сослуживцев. Его друг Майкл Уитэкр (Дин Мартин) — драматург и бродвейская звезда, вынужденный пойти в армию помимо своей воли.

В ролях 
 Марлон Брандо — лейтенант Кристиан Дистль
 Монтгомери Клифт — Ной Аккерман
 Дин Мартин — Майкл Уитэкр
 Максимилиан Шелл — капитан Харденберг
 Хоуп Лэнг — Хоуп Плоуман
 Барбара Раш — Маргарет Фримантл
 Мэй Бритт — Гретхен Харденберг
 Дора Долл — Симона
 Ли Ван Клиф — сержант Риккетт
 Лилиана Мотевикки — Франсуаза
 Парли Бэр — сержант Брандт
 Артур Франц — лейтенант Грин

Награды и номинации 
 1959 — три номинации на премию «Оскар»: лучшая операторская работа в черно-белом фильме (Джозеф Макдональд), лучшая музыка к фильму (Хьюго Фридхофер), лучший звук (Карлтон Фолкнер).
 1959 — две номинации на премию BAFTA: лучший фильм, лучший зарубежный актёр (Марлон Брандо).
 1959 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший фильм, пропагандирующий взаимопонимание между народами.
 1959 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Эдвард Дмитрык).

Ссылки 
 
  
 
 

Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Ирвина Шоу
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о расизме
Фильмы США 1958 года
Фильмы 20th Century Studios